Impfondo (stad), stad in Congo;
 Impfondo (district), district in Congo